23-й чемпионат Узбекистана по футболу 2014 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 24 клубов) с 3 апреля по 29 октября 2014 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

По итогам сезона «Шуртан» (Гузар) и ФК «Коканд 1912» завоевали путёвки в Высшую лигу.

Участники

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Турнир для клубов, занявших 9-12-е места на Предварительном этапе 
Матчи проходили с 19 по 26 октября в Бухаре.
 ФК «Гулистан», «Спартак» (Бухара) и «Регистан» (Самарканд) отказались от участия в турнире.

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2014
 Вторая лига Узбекистана 2014
 Кубок Узбекистана 2014

Ссылки 
 Uzbekistan 2014 
 Календарь 1-го этапа Первенства Узбекистана-2014 
 Итоговое положение команд после первого этапа первенства Узбекистана 
 Итоги второго этапа, для команд занявших 9-12-е места в Первенстве-2014 

2014
Спорт в Узбекистане в 2014 году